Мартонош (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2183 жителя (по переписи населения 1991 года — 2423 жителя).

Мартонош находится на реке Тиса, в десяти километрах севернее от Канижи и на расстоянии около пяти километров южнее государственной границы с Венгрией.

Демография 
В селе Мартонош, по переписи 2002 года проживал 1751 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 41,7 лет (39,7 года у мужчин и 43,7 года у женщин). В селе есть 865 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,52.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Галерея

Примечания 

 
 

Населённые пункты Воеводины